Spojení písmen M a číslice 98 může mít různé významy:

 Messier 98 – spirální galaxie v souhvězdí Vlasů Bereniky
 Mauser M 98 – německá opakovací puška